Großberger ist der Familienname von

 Georg Großberger, deutscher Brauereidirektor und liberaler Politiker (DDP)
 Gerhard Großberger (* 1962), österreichischer Fotograf und Fotokünstler